Estado islámico puede referirse a:
 un Estado islámico, aquel que se rige por la ley islámica;
 el Estado Islámico, anteriormente Estado Islámico de Irak y el Levante, grupo terrorista de naturaleza fundamentalista yihadista wahhabita, autoproclamado califato;
 las Demandas territoriales de Estado Islámico, territorios ocupados por el grupo terrorista Estado Islámico;
 el Estado Islámico del Gran Jorasán, rama del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán;
 el Estado Islámico del Cáucaso, rama del Estado Islámico en Rusia;
 el Estado Islámico del Gran Sahara, rama del Estado Islámico en Malí, Níger y Burkina Faso;
 el Estado Islámico de Transición de Afganistán;
 el Estado Islámico de Afganistán, forma de gobierno existente en ese país entre 1992 y 2002.
 el concepto político de un Estado islámico.